Denison kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Cape Denison –  en udde

Australien 

 Port Denison (ort) – en ort i Western Australia,

USA 

 Denison, Iowa – en stad i den amerikanska delstaten Iowa
 Denison, Kansas – Jackson County, USA
 Denison, Texas – en stad i Grayson County, Texas